Azotowanie a nawęglanie – różnice pomiędzy obróbką cieplno-chemiczną stali za pomocą azotowania i nawęglania.

Nawęglanie i azotowanie są jednymi z najważniejszych zabiegów obróbki cieplno-chemicznej stali. Atomy azotu (liczba atomowa 7) i węgla (liczba atomowa 6) różnią się od siebie nieznacznie wielkością. Wielkość ta jest jednym z najważniejszych parametrów w obróbce materiałów metalowych. Sugerowałoby to, że procesy technologiczne powyższych operacji różnią się od siebie nieznacznie, tak jednak nie jest.

Najistotniejsze różnice:

Bibliografia 
 
 K. Wesołowski, Metaloznawstwo i obróbka cieplna.

Zobacz też 
 węgloazotowanie

Stal
Inżynieria procesowa
Inżynieria powierzchni